Paint Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Paint Township, Fayette County (Ohio), siehe auch den Ort in diesem Township Bloomingburg
 Paint Township, Highland County (Ohio)
 Paint Township, Holmes County (Ohio), siehe auch den Ort in diesem Township Winesburg
 Paint Township, Madison County (Ohio)
 Paint Township, Ross County (Ohio)
 Paint Township, Wayne County (Ohio)
 Paint Township, Clarion County (Pennsylvania)
 Paint Township, Somerset County (Pennsylvania)